Cougar peut désigner :

 un québécisme pour le terme français « couguar » (mêmes terminaison et prononciation que pour « jaguar »), orthographié parfois « cougouar », genre de félidé également appelé puma. Les autres homonymes sont dérivés de cet animal :

 une femme d'âge mûr fréquentant des hommes plus jeunes qu'elle
 une manière de se saluer pour les jeunes texans
 l'Aérospatiale AS532 Cougar, hélicoptère militaire fabriqué par Aérospatiale
 le Gulfstream American GA-7 Cougar, un avion civil fabriqué aux États-Unis.
 la Ford Cougar, automobile coupé de marque Ford
 la Mercury Cougar, gamme d'automobiles du constructeur Mercury.
 la Cougar C22, voiture de course construite par Courage Compétition 
 Le Cougar (MRAP) est un véhicule militaire d'infanterie,
 et KrAZ Cougar de fabrication ukrainienne.
 Une marque de composants informatiques.

Surnom d'équipes sportives 

 Cougars de Montigny, club de baseball de Montigny-le-Bretonneux, en Île-de-France, en France
 Cougars de Nancy, le Sluc Nancy Basket, en Lorraine, en France
 , plusieurs équipes de hockey sur glace de Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada
 Cougars de Chicago, club de hockey sur glace de Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis
 Cougars de Détroit, club de hockey sur glace de Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis
 Cougars de Prince George, club de hockey sur glace de Prince George, en Colombie-Britannique, au Canada
 Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, club de football américain de Saint-Ouen-l'Aumône, en Île-de-France, en France